Kobilje steht für:

 Kobilje (Brus), Ort in der Opština Brus, Okrug Rasina, Serbien
 Kobilje (Prekmurje), Gemeinde in der Region Prekmurje, Slowenien